Waco steht für:
 Western Automobile Company (Washington), Markenname eines ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers
 Waco (Miniserie), US-amerikanische Miniserie aus dem Jahr 2018

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Waco (Alabama)
 Waco (Colorado)
 Waco (Georgia)
 Waco (Indiana)
 Waco (Kansas)
 Waco (Kentucky)
 Waco (Missouri)
 Waco (Montana)
 Waco (Nebraska)
 Waco (North Carolina)
 Waco (Ohio)
 Waco (Tennessee)
 Waco, Texas

WACO steht als Abkürzung für:
 Waco Aircraft Company, ehemaliger US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Hamburger Waaren-Commissions-A.G., deutscher Munitionshersteller

Siehe auch:
 Wako

WACO